Indian Creek heißen folgende geographische Objekte:

 Indian Creek Township – mehrere Verwaltungseinheiten
Orte:
 Indian Creek (Florida), in den Vereinigten Staaten
 Indian Creek (Idaho), in den Vereinigten Staaten
 Indian Creek (Iowa), in den Vereinigten Staaten
 Indian Creek (Illinois), in den Vereinigten Staaten
 Indian Creek (Texas), in den Vereinigten Staaten
 Indian Creek (Wisconsin), im Polk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
Gewässer:
 Indian Creek (Antigua), Bucht an der Südküste der Karibikinsel Antigua
 Indian Town Creek, Indian Creek, Bucht an der Ostküste der Karibikinsel Antigua
 Indian Creek (Boise River), Fluss in Idaho
 Indian Creek (Cobbs Creek), Fluss in Pennsylvania
 Indian Creek (Colorado River), Fluss in Utah
 Indian Creek (Elwha River), Fluss in Washington
 Indian Creek (East Branch Feather River), Fluss in der Sierra Nevada in Kalifornien 
 Indian Creek (North Fork Feather River), Fluss in der Sierra Nevada in Kalifornien 
 Indian Creek (Fox River), Fluss in Illinois
 Indian Creek (Guyandotte River), Fluss in West Virginia
 Indian Creek (Miami Beach), Fluss in Florida
 Indian Creek (Middle Island Creek), Fluss in West Virginia
 Indian Creek (New River), Fluss in West Virginia
 Indian Creek (Ohio River), Fluss in Indiana
 Indian Creek (Powell River), Fluss in den Bundesstaaten Tennessee und Virginia in den Vereinigten Staaten
 Indian Creek (San Jacinto River), Fluss im Riverside County, Kalifornien
 Indian Creek (San Leandro River), Fluss im Contra Costa County, Kalifornien
 Indian Creek (Tennessee River), Fluss in Wayne und Hardin County, Tennessee
 Indian Creek (Youghiogheny River), Fluss in Pennsylvania